Ikki est un personnage de Saint Seiya
Ikki est un personnage d’Air Gear
 Ikki est une revue branchée japonaise de bande dessinée publiée par Shōgakukan
Ikki boot est une Distribution Live (Live CD et LiveUSB) regroupant plusieurs outils, comme SystemRescue, Clonezilla, GParted, Porteus, Memtest86 etc.
 Les ikki sont des ligues formées par certains groupes du Japon médiéval, souvent dans un but insurrectionnel.